Erdmann von Pückler ist der Name folgender Personen:

* Erdmann von Pückler (Politiker, 1792) (1792–1869), deutscher Standesherr, Beamter und Politiker
 Erdmann von Pückler (Politiker, 1832) (1832–1888), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker